Брак по расчёту:

 Брак по расчёту — это брак, заключаемый по причинам, не связанным с любовью и обязательствами.
 «Брак по расчёту» — рассказ А.П.Чехова.
 «Брак по расчёту» — польский фильм.

См. также 
 Фиктивный брак